Jasin steht für:

 Jasin (Distrikt), Distrikt in Malaysia
 Jasin (Stadt), Stadt in Malaysia
 Maria Jasin (* 1956), US-amerikanische Molekularbiologien

Siehe auch:
 Yasin